Beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival 2021 wurden fünf Wettbewerbe im Ski Alpin in Vuokatti ausgetragen. Im Vergleich zu den letzten Ausgaben wurde der Riesenslalom gestrichen und durch eine Parallel-Slalom ersetzt.

Medaillenspiegel

Medaillengewinner 

Mixed

Ergebnisse Männer

Slalom 

Datum: 22. März
Starthöhe: 324 m, Zielhöhe: 184 m
Kurssetzer 1. Lauf: Magnus Brodin 
Kurssetzer 2. Lauf: Stefan Kremer

Parallel-Slalom 

Datum: 25. März
Starthöhe: , Zielhöhe:

Ergebnisse Damen

Slalom 

Datum: 22. März
Starthöhe: 324 m, Zielhöhe: 184 m
Kurssetzer 1. Lauf: Roope Leskinen 
Kurssetzer 2. Lauf: Florian Melmer

Parallel-Slalom 

Datum: 25. März
Starthöhe:, Zielhöhe:

Teamwettbewerb

Ergebnis 
Datum: 24. März

Raster

Einzelnachweise 

2022
Sportveranstaltung in Sotkamo
Ski Alpin (Finnland)
Ski Alpin